Stratford è un toponimo diffuso nei paesi di lingua inglese. Deriva dall'inglese antico  stræt (strada, più precisamente una strada romana) e  ford (attraversamento di un corso d'acqua). Una variazione è Stretford.

Australia
Stratford – Nuovo Galles del Sud
Stratford – Victoria

Canada
Stratford – Isola del Principe Edoardo
Stratford – Ontario
Stratford – Quebec

Irlanda
Stratford-on-Slaney

Nuova Zelanda
Stratford – Nuova Zelanda
 Distretto di Stratford

Regno Unito
Stratford-upon-Avon – città del Warwickshire, città natale di William Shakespeare
 Stratford-on-Avon (distretto) – distretto del Warwickshire
Stratford (Londra) – località del London Borough of Newham
Stratford – Gloucestershire

Stati Uniti d'America
Stratford (California) – città della Contea di Kings (California)
Stratford (Connecticut) – città della Contea di Fairfield (Connecticut)
Stratford – Dakota del Sud
Stratford – Iowa
Stratford (New Hampshire) – città della Contea di Coos
Stratford (New Jersey) – città della Contea di Camden (New Jersey)
Stratford (New York) – città della Contea di Fulton (New York)
Stratford – Oklahoma
Stratford (Texas) – città della Contea di Sherman (Texas)
Stratford – Wisconsin